Wang Juan (née en 1975), athlète paralympique chinoise ;
Wang Juan (née en 1982), judokate chinoise.

Homonymie de personnes